J. Fernando Márquez-Farías (Tampico, Tamaulipas, 5 de agosto de 1966), es un biólogo marino, profesor e investigador mexicano que ha ejercido como funcionario federal dentro del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura. Es especialista internacional en tiburones que ha sido partícipe de la planeación, reglamentación e implementación de planes de manejo ambientales nacionales en las pesquerías de tiburón de diferentes países. Actualmente, trabaja como profesor e investigador en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Trayectoria 
El profesor J. Fernando Márquez-Farías realizó sus estudios doctorales en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Durante 17 años ejerció como Investigador Oficial, Jefe de departamento y Subdirector Regional de uno de los Centros Regionales de Investigación Pesquera del Instituto Nacional de la Pesca.

Desde el 2007, es acreditado como investigador nacional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como titular "C" y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Actualmente, es parte de la mesa editorial de Fishery Bulletin, la revista de pesquerías más antigua del mundo.

Aportaciones 
Su investigación ha contribuido al desarrollo de políticas públicas, principalmente planes de manejo que se han aplicado a la pesca de tiburones y mantarrayas en México, país donde reside; así como en Cuba, y Costa Rica. En México, colaboró en la realización del Plan de Acción para la conservación de la especie carcharodon carcharias.

Miembro de la Sociedad Americana de Elasmobranquios (American Elasmobranch Society), la Sociedad Estadounidense de Pesca (American Fisheries Society), del Grupo de Especialistas en Tiburones de la UICN y la Sociedad Mexicana de Peces Cartilaginosos. Además, ha ejercido como consultor para diferentes organizaciones internacionales como Environmental Defense Fund, WWF, etc.

Referencias 

Científicos de México
Biólogos marinos
Acuanautas
Biólogos
Biólogos de México